Lazybones (1925), een film van Frank Borzage
Lazybones (1935), een film van Michael Powell